Al-Rastan District (arabiska: منطقة الرستن) är ett distrikt i Syrien.   Det ligger i provinsen Homs, i den centrala delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Damaskus.

Trakten runt Al-Rastan District består till största delen av jordbruksmark. Runt Al-Rastan District är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Homs (provins)